Вуокса може да се отнася за:

 Вуокса (езеро)
 Вуокса (река)